Привольненское сельское поселение — сельское поселение в Ремонтненском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Привольный.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Ремонтненского района